Murr peut signifier :

Famille libanaise 
La famille Murr ( el-Murr) est une des plus grandes familles du Liban. C'est une famille grecque-orthodoxe originaire de Metn. La famille est politiquement divisée entre les frères Gabriel et Michel, l'un anti-syrien, l'autre allié de Michel Aoun.

 Gabriel Murr, homme politique libanais, dirige la chaîne de télévision libanaise MTV. Frère de Michel Murr.
 Michel Murr, député au parlement libanais. Frère de Gabriel Murr, père de Elias et Myrna.
 Myrna Murr, femme politique libanaise. Fille de Michel Murr, sœur de Elias Murr.
 Elias Murr, vice-premier ministre du Liban et ministre de la défense du Liban. Fils de Michel et frère de Myrna.

Personnalités allemandes 
 Wilhelm Murr (1888-1945), homme politique national-socialiste.
 Stefan Murr, pseudonyme de l'écrivain allemand Bernhard Horstmann (1919-2008).
 Chat Murr, dans le roman d'E.T.A. Hoffmann.

Toponymes en Allemagne 

 Murr, affluent du Neckar dans le Bade-Wurtemberg.
 Murr, commune du Bade-Wurtemberg.

Homonymie de patronyme
Famille du Liban